Антропов Костянтин Васильович — учасник Другої світової війни, радянський діяч
 Антропов Костянтин Григорович — російський автогонщик